Рейс 343 может иметь следующие значения:
 Рейс 343 Oceanic Airlines — вымышленный рейс из фильмов «Приказано уничтожить» и «Военно-юридическая служба»
 Рейс 343 Аэрофлота